Розыгрыш XIX Кубка России по мини-футболу стартовал с матчей I этапа, на котором выступали клубы Высшей лиги. Отказались от участия в розыгрыше «Каспий» (Махачкала) и БГПУ (Уфа). Их места заняли дубли клубов Суперлиги.

Матчи 1/8 финала состояли из двухраундового противостояния: дома и в гостях.

Первый этап 
11-15 сентября 2010 года

Группа «А» 
г. Тобольск

Группа «B» 
г. Глазов

Группа «C» 
г. Липецк

Группа «D» 
г. Щёлково

Второй этап (плей-офф) 

Кубок России по мини-футболу
2010 год в мини-футболе
2011 год в мини-футболе